Japaratuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Japaratuba (ort), Sergipe, 
 Japaratuba (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar